Por Ramos Mexía (o Ramos Mejía) puede entenderse:
Personas
Ezequiel Ramos Mexía, Ministro argentino de Obras Públicas y Agricultura, en la primera década del ;
Ildefonso Ramos Mexía (también conocido como Ramos Mejía), político y militar argentino del ;
Matías Ramos Mejía, hacendado y militar argentino del , participó de las guerras civiles de su país;
José María Ramos Mejía, (1849-1914), médico, escritor y político argentino hijo del coronel Matías Ramos Mejía;
Francisco Hermógenes Ramos Mejía (o Mexía), hacendado bonaerense de principios del .
Carlos S. Ramos Mejía, político argentino.
Lugares
Ministro Ramos Mexía, localidad argentina del centro de la provincia de Río Negro;
Doctor Ezequiel Ramos Mexía (también conocida como Los Chiriguanos), localidad argentina de la provincia de Formosa;
Ramos Mejía, ciudad argentina del área metropolitana de Buenos Aires.
Además
Embalse Ramos Mexía, represa argentina sobre el Río Limay.
 Hospital Ramos Mejía, policlínico en la ciudad de Buenos Aires.